DFR steht für:
Deutscher Fernseh-Rundfunk
Désert et de Font-Réault, ehemaliger französischer Motorrad- und Automobilhersteller
Deutscher Frauenring
Deutschsprachiges Fallrecht
Deutsche Funkruf
Deutsch-Finnische Rundschau
Digital File Repository
Digitale Flachdetektor-Radiographie
 Dounreay Fast Reactor, siehe Kernkraftwerk Dounreay
 Dual-Fluid-Reaktor, ein Flüssigsalzreaktor
 eine ehemalige Gattungsbezeichnung des Fernzugs InterConnex
 Bahnhof Freiberg (Sachs) (DS100-Code)
 Cosworth DFR, einen Formel-1-Motor des britischen Herstellers Cosworth

DFR